«Сыновья уходят в бой» — советский художественный полнометражный чёрно-белый фильм, поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1969 году режиссёром Виктором Туровым. Второй фильм дилогии, снятой по мотивам романа Алеся Адамовича «Партизаны». Продолжение фильма «Война под крышами».

Премьера фильма в СССР состоялась в Москве 29 ноября 1971 года.

Сюжет 
У войны не женское лицо…Но ничто в эту войну не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей.Каждый день, каждую минуту рискуя жизнью, жизнью детей, они делали всё, что могли, и из этого, иногда малого, вырастало великое, что сокрушило фашизм.Война ворвалась под крыши небольшого белорусского посёлка, вошла в дом Анны Михайловны. Эта женщина, как тысячи других, живёт и борется так, как велит ей сердце и долг матери.Подпольщиками, а потом партизанами вместе с матерью становятся и её сыновья…

Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Толя и Алексей — сыновья Анны Корзун — стали партизанами и воевали с оккупантами на территории БССР.

В ролях 
 — 
 Нина Ургант — Анна Михайловна Корзун 
 Светлана Суховей — Лина 
 Ольга Лысенко — Ксения 
 Станислав Чуркин — Сергей Коренной 
 Константин Григорьев — Никита Пинчук 
 Юрий Горобец — комиссар Петровский 
 Дмитрий Капка — дедушка 
 Александр Захаров — Толя Корзун 
 Владимир Мартынов — Алексей Корзун 

 Александра Климова — Гавриловна
 Валерионас Деркинтис — дед Харитон
 Мария Капнист — жена деда Харитона
 Мария Захаревич — эпизод
 Владимир Белокуров — эпизод
 Бронюс Бабкаускас — отец Коренного
 Она Кнапките-Юкнявичене — мать Коренного
 Владимир Поночевный — партизан
 Казимирас Виткус — командир партизанского отряда Казимир Павлович
 Виктор Плют — Виктор Алексеевич Пашкевич
 Феликс Эйнас — немец
 Леонид Крюк — партизан
 Валерий Блинов — эпизод
 Валерий Ольшанский — партизан
 Владимир Ильин — солдат — эпизод
 Николай Чемезов — эпизод
 Валерий Скоробогатов — эпизод
 Валерий Зубарев — Митя, брат Ксении
 Геннадий Овсянников — эпизод (В титрах не указан)
 Ауримас Бабкаускас — провокатор (В титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Сценарий — Александра Адамовича
 Постановка — Виктора Турова
 Оператор — Сергей Петровский
 Художник-постановщик — Евгений Ганкин
 Режиссёры — Л. Фадеева, А. Коленда
 Композитор — Андрей Волконский
 Звукооператор — Николай Веденеев
 Песни:
 Текст — Владимира Высоцкого
 Музыка — Станислава Пожлакова
 Костюмы — Аллы Грибовой
 Грим — Леонида Хохлова
 Монтаж — Е. Аксёненко
 Ассистенты:
 режиссёра — Р. Мирский
 оператора — Л. Лейбман
 Редактор — Фёдор Конев
 Комбинированные съёмки:
 Операторы — С. Грязнов, Л. Аксёненко
 Художник — И. Коваленко
 Консультант — командир партизанской бригады «Беларусь» Герой Советского Союза Н. П. Покровский
 Директор картины — Аким Жук

Песни в фильме 
Для фильма (как и для первой его части), Владимиром Высоцким было написано несколько песен:

 Он не вернулся из боя
 Песня о земле
 Сыновья уходят в бой
 В темноте (не вошла)

Благодаря одноимённой песне, заглавие фильма стало названием и альбома В. Высоцкого, изданного к 40-летию Победы огромным тиражом.

Ссылки 
 «Сыновья уходят в бой» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Виктора Турова
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Экранизации произведений Алеся Адамовича
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы на русском языке